El término Mei puede hacer referencia a:

 Mei, género de dinosaurio.
 Mei, personaje del videojuego Overwatch.
 Mei, freguesia perteneciente al municipio de Arcos de Valdevez, Portugal.
 Mei y el gatobús, corto secuela de Mi vecino Totoro, escrito y dirigido por Hayao Miyazaki.
 Yoduro de metilo (comúnmente abreviado MeI), compuesto químico de la familia de los haloalcanos.
 Panasonic Corporation (anteriormente conocida como  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), empresa multinacional japonesa.